Черни́ш — щось, що асоціюється з чорним кольором.


Прізвище 

Черни́ш () — слов'янське прізвище. Відомі носії:

Топонім 

 Черниш — село Чернігівського району.

Див. також 
 Чорниш